Примера Дивисьон 1938 () — 8-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1938 на rsssf.com

1938
Аргентина
1938 год в Аргентине